Lavagna ima više značenja: 

 Lavagna
 Lavagna, Lodi